Колонија Франсиско Виља има више значења:

 Колонија Франсиско Виља (Сантијаго Мараватио), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Колонија Франсиско Виља, Куадриља Сека (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Франсиско Виља (Игвала де ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Франсиско Виља (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Колонија Франсиско Виља (Тулансинго де Браво), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Колонија Франсиско Виља (Калимаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Франсиско Виља (Акуизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија Франсиско Виља (Соледад де Грасијано Санчез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Колонија Франсиско Виља (Манлио Фабио Алтамирано), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Колонија Франсиско Виља (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Колонија Франсиско Виља, Ла Пресита (Тепетонго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику